Logor Mehurići bio je jedan od 331 zatvoreničkog logora pod upravom Muslimana-Bošnjaka tijekom bošnjačko-hrvatskog sukoba, odnosno jedan od 238 logora pod upravom Muslimana-Bošnjaka na prostoru Središnje Bosne, a kroz koje je prošlo gotovo 10 tisuća Hrvata. Formiran u Mehurićima, gdje je bio i mudžahedinski logor.
Mehurići kod Travnika su bili lokacija na kojoj je bila smještena baza mudžahedina i logor za Hrvate.

Izvori 

Povijest Travnika
Zatvorenički logori pod bošnjačkom upravom u Bošnjačko-hrvatskom sukobu